Deep Purple steht für:

 Deep Purple, britische Rockband
 Deep Purple (Album), Album von Deep Purple (1969)
 Deep Purple (Sun-Ra-Album), Jazzalbum von Sun Ra (1973)
 Deep Purple (Lied), Lied von Peter DeRose und Mitchell Parish (1933)